Die Schrecken des Krieges steht für:

 Desastres de la Guerra von Francisco de Goya
 Kleine und große Schrecken des Krieges (frz. Les Petites Misères de la guerre, Les Grandes Misères de la guerre) von Jacques Callot